Glazuur (aardewerk), een beschermlaag op aardewerk
Glazuur (gebak), een zoete glanzende laag op gebak
Glazuur (biologie), tandglazuur